Метали — клас хімічних елементів та хімічних речовин.
 Метал — один з елементів, четвертий етап в У-сін.
 Метал — місто в окрузі Франклін, штату Пенсильванія, що в США.
 Метали — (у геральдиці) клас тинктур.
 Метал — графічний API від Apple, для IOS та OS X.
 Метал — музичний журнал про хеві-метал, що випускався в Аргентині в період з 1983 до 1995 років.
 Метал — музичний напрямок, інша назва якого — важкий метал.
Метал — музичний альбом американського хеві-метал-гурту Manilla Road.
 Метал — музичний альбом канадського треш-метал-гурту Annihilator.
 Метал — музичний альбом французького музиканта П'єра Естева.
 Метал — музичний альбом американського фінгерстайл-гітариста Престона Ріда.
 Метал — дебютний мініальбом американського хеві-метал-гурту Newsted.
 Метали — музичний альбом канадської співачки Feist.
 Метал — пісня з альбому The Pleasure Principle Гері Ньюмана.
 "Метал" — портфоліо німецького фотографа Жермени Круль (1897–1985).
 Метал — (у склодувній справі) одна з назв розплавленого скла.
 Метал — (в астрономії) будь-який хімічний елемент важчий за гелій.
«Метал» — український футбольний клуб з Харкова.

Див. також 
 Металічність — відносна концентрація елементів, важчих за гелій в зірках і галактиках.
 Metal: A Headbanger's Journey — документальний фільм режисерів Сема Дана, Скота Макфадьена та Джесіки Вайт 2005 року.

 Важкий метал (значення)